Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Cliff Richey 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Stan Smith (campione)
 Roy Emerson (primo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Colin Dibley (primo turno)

 Cliff Richey (finale)
 John Alexander (semifinali)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Bob Maud (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1973